I ward dello Zambia sono una suddivisione territoriale di terzo livello del Paese, dopo le province e i distretti; per ciascuno di essi è indicata la popolazione risultante dal censimento del 2010.

Provincia Centrale

Distretto di Chibombo

Distretto di Kabwe

Distretto di Kapiri Mposhi

Distretto di Mkushi

Distretto di Mumbwa

Distretto di Serenje

Provincia di Copperbelt

Distretto di Chililabombwe

Distretto di Chingola

Distretto di Kalulushi

Distretto di Kitwe

Distretto di Luanshya

Distretto di Lufwanyama

Distretto di Masaiti

Distretto di Mpongwe

Distretto di Mufulira

Distretto di Ndola

Provincia Orientale

Distretto di Chadiza

Distretto di Chipata

Distretto di Katete

Distretto di Lundazi

Distretto di Mambwe

Distretto di Nyimba

Distretto di Petauke

Provincia di Luapula

Distretto di Chienge

Distretto di Kawambwa

Distretto di Mansa

Distretto di Milenge

Distretto di Mwense

Distretto di Nchelenge

Distretto di Samfya

Provincia di Lusaka

Distretto di Chongwe

Distretto di Kafue

Distretto di Luangwa

Distretto di Lusaka

Provincia di Muchinga

Distretto di Chama

Distretto di Chinsali

Distretto di Isoka

Distretto di Mafinga

Distretto di Mpika

Distretto di Nakonde

Provincia Settentrionale

Distretto di Chilubi

Distretto di Kaputa

Distretto di Kasama

Distretto di Luwingu

Distretto di Mbala

Distretto di Mporokoso

Distretto di Mpulungu

Distretto di Mungwi

Provincia Nord-Occidentale

Distretto di Chavuma

Distretto di Ikelenge

Distretto di Kabompo

Distretto di Kasempa

Distretto di Mufumbwe

Distretto di Mwinilunga

Distretto di Solwezi

Distretto di Zambezi

Provincia Meridionale

Distretto di Choma

Distretto di Gwembe

Distretto di Itezhi Tezhi

Distretto di Kalomo

Distretto di Kazungula

Distretto di Livingstone

Distretto di Mazabuka

Distretto di Monze

Distretto di Namwala

Distretto di Siavonga

Distretto di Sinazongwe

Provincia Occidentale

Distretto di Kalabo

Distretto di Kaoma

Distretto di Lukulu

Distretto di Mongu

Distretto di Senanga

Distretto di Sesheke

Distretto di Shang'ombo

Collegamenti esterni

Ward